748 може да се отнася за:

 748 година от новата ера
 748 година преди новата ера
 748, число
 748 Симейса, астероид
 NGC 748, галактика